De Grand Prix van Hongarije is een race uit de Formule 1-kalender, gehouden op de Hungaroring in Mogyoród nabij Boedapest. De wedstrijd werd voor het eerst gehouden in 1986 en gewonnen door Williams-rijder Nelson Piquet. Belgisch coureur Thierry Boutsen won in 1990 de race, het was zijn derde en laatste overwinning in de Formule 1.

Lewis Hamilton is met acht overwinningen recordhouder van de grand prix. De constructeur met de meeste overwinningen is Mclaren, elf keer kwam een coureur van het Engelse team als eerste over de eindstreep.

Winnaars van de Grands Prix 
 Een roze achtergrond geeft aan dat deze race onderdeel was van de grand-prixseizoenen tot 1949.